Мушковичское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ярцевского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Мушковичи.

Главой поселения и Главой администрации является Трандин Александр Иванович.

Географические данные 
 Общая площадь: 65 км²
 Расположение: западная часть Ярцевского района
 Граничит:
 на севере — с Михейковским сельским поселением
 на востоке — с Ярцевским городским поселением
 на юге — с Подрощинским сельским поселением
 на юго-западе — с Кардымовским районом
 на северо-западе — с Духовщинским районом
 Крупные реки: Песочня, Пальна.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога .
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, станций нет.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 9 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, производство стальных полос.

Примечания 

Муниципальные образования Ярцевского района
Сельские поселения Ярцевского района
Сельские поселения Смоленской области